Wiesner:
 Rudolf Wiesner
 Erich Wiesner